An den Qualifikationsrunden im Einzel für die Challenge Bell 2013 nahmen 32 Spielerinnen teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in der Stadt Québec